Harald II Szara Opończa (zm. 976) – król Norwegii w od 961 roku
 Harald II Svensson (zm. 1018) – król Danii od 1014 roku
 Harold II (ok. 1022-1066) – król Anglii w 1066 roku